(Shimizu-ku, Shizuoka, 6. rujna 1965.) japanski je nogometaš.

Klupska karijera
Igrao je za Yomiuri, Shimizu S-Pulse i Cerezo Osaka.

Reprezentativna karijera
Za japansku reprezentaciju igrao je od 1986. do 1995. godine. Odigrao je 58 utakmica postigavši 2 pogotka.

S japanskom reprezentacijom  je igrao na Azijskom kupu 1988., 1992. i Kupa konfederacija 1995.

Statistika

Vanjske poveznice
National Football Teams
Japan National Football Team Database

Japanski nogometaši